Leigh hace referencia a:

 Leigh, una parroquia civil en el condado de Kent (Inglaterra).
 Leigh, una ciudad ubicada en Gran Mánchester (Inglaterra);
 Leigh (Nebraska), Estados Unidos
 Leigh, una parroquia civil en el condado de Staffordshire (Inglaterra).
 Janet Leigh, una actriz estadounidense;
 Vivien Leigh, una actriz británica;
 Gustavo Leigh, un militar chileno;